Уральский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Уральский сельсовет — в Варгашинском районе Курганской области.
 Уральский сельсовет — в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Уральский сельсовет — в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Уральский сельсовет — в Первомайском районе Оренбургской области.
 Уральский сельсовет — в Кугарчинском районе Республики Башкортостан.
 Уральский сельсовет — в Учалинском районе Республики Башкортостан.